Le vaudeville est un genre théâtral. 

 le théâtre du Vaudeville de Bruxelles, en Belgique, inauguré en 1884 ;
 le théâtre du Vaudeville de Paris, en France, inauguré en 1792.